Spitzhaube steht für:
 Appenzeller Spitzhaube, Haushuhnrasse
 Spitzhaube (Architektur), Turmform
 Spitzhaube (Kleidung), Kopfbedeckung
 Hennin, kegelförmige Haube des 14. und 15. Jahrhunderts
 Tantur
 Spitzhaube (Werkzeug), Hammer